5012 Eurymedon – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Eurimedonte